Leffler:
Gösta Mittag-Leffler (1846-1927) matematico svedese
28394 Mittag-Leffler, un asteroide della fascia principale
 la funzione di Mittag-Leffler
Anne Charlotte Leffler (1849-1992), scrittrice e commediografa svedese, sorella di Gösta Mittag-Leffler e moglie del matematico Pasquale del Pezzo
Jason Leffler (1975-2013), pilota automobilistico statunitense